Begovo Brdo est un toponyme qui peut désigner :
Begovo Brdo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Cetingrad, comitat de Karlovac ;
Begovo Brdo, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.